Лі Йон Му (,  26 липня 1953, Коян) — південнокорейський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

Виступав, зокрема, за клуби «ПОСКО» та «Алілуя», а також національну збірну Південної Кореї.

Клубна кар'єра 
Народився 26 липня 1953 року в місті Коян. Виступав за футбольну команду Університету Кьонхі, після чого 1977 року перейшов у клуб «ПОСКО», де провів два сезони. 

У 1979—1980 роках проходив військову службу, виступаючи за футбольну команду Сухопутних військ Республіки Корея.

1981 року перейшов до клубу «Алілуя», де і завершив кар'єру футболіста. В подальшому працював тренером і очолював кілька невеликих корейських клубів, а також тайський ТТМ.

Виступи за збірну 
16 травня 1975 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Південної Кореї в грі Кубка Президента проти Лівану (1:0).

У складі збірної був учасником Кубка Азії 1980 року у Кувейті, де зіграв у шести матчах і разом з командою здобув «срібло». За два роки до того Лі виграв з командою Азійські ігри 1978 року, забивши на турнірі 1 гол у 6 іграх.

Загалом протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 7 років, провів у її формі 75 матчів, забивши 26 голів.

Статистика виступів

Статистика виступів за збірну

Титули і досягнення 
 Переможець Азійських ігор: 1978, 1978
 Срібний призер Кубка Азії: 1980

Примітки

Посилання 
 
 
 

південнокорейські футболісти
південнокорейські футбольні тренери
Гравці збірної Південної Кореї з футболу
Гравці кубка Азії з футболу 1980
Футболісти «Пхохан Стілерс»
Футболісти «Алілуї»
Уродженці Кояна